Благородное собрание — одно из названий Дворянского собрания, органа дворянского самоуправления в Российской империи.

Благородными собраниями обычно назывались здания («дома́») Дворянских собраний:

 Благородное собрание (ныне Дом Союзов) в Москве.
 Благородное собрание (ныне Культурный центр МВД) в Перми.